Mirai Aileen Nagasu (ur. 16 kwietnia 1993 w Montebello) – amerykańska łyżwiarka figurowa pochodzenia japońskiego, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich (2014, 2018), brązowa medalistka olimpijska z Pjongczangu (2018, drużynowo), medalistka mistrzostw czterech kontynentów oraz mistrzyni Stanów Zjednoczonych (2008).

Podczas zawodów drużynowych na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 została pierwszą Amerykanką, a trzecią kobietą w historii, która wylądowała potrójnego axla w zawodach olimpijskich.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańscy łyżwiarze figurowi
Amerykańscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1993